Okręty US Navy o nazwie USS  "Petrel", pochodzącej od ptaka petrela:
 Pierwszy "Petrel" był szkunerem zakupionym w 1846 i służącym później w Coastal Survey.
 Drugi "Petrel" był parowcem zakupionym w 1862 i zajętym w 1864.
 Trzeci "Petrel" (PG-2) był kanonierką, która była w służbie w latach 1889 - 1919.
 Czwarty "Petrel" (ASR-14) był okrętem ratowniczym typu Chanticleer służącym do udzielania pomocy okrętom podwodnym. Był w służbie w latach 1946 - 1991.
Petrel